Сэвени () — город в Румынии в составе жудеца Ботошани.

История 
Впервые эти места упоминаются в документе 1546 года (времён господаря Петра Рареша).

В 1818 году селение получило право на организацию ярмарки.

В 1968 году селение получило статус города.

Известные уроженцы 
 Михай Чукэ (1883—1969) — бактериолог и паразитолог, член Румынской Академии Наук

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Ботошани (жудец)